Rybníky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rybníky, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Rybníky, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale